Ленточницы, или орденские ленты (), — род ночных бабочек из семейства Erebidae.

Ареал 
Широко распространены в умеренном и тёплом поясе Евразии и Северной Америки.

Внешний вид 
Бабочки более или менее крупных размеров, размах их крыльев от 40 до 100 мм. Большинство видов имеют размах крыльев около 50—70 мм.

Передние крылья покровительственной окраски — тёмно-серые, коричнево-серые, коричневые, красновато-бурые с примесью чёрных и светлых тонов. У многих видов волнистый рисунок верхних крыльев имитирует узор коры деревьев.

Нижние крылья яркой окраски — красные, жёлтые, реже голубые, с тёмной поперечной полоской — т. н. лентой — отсюда и происходит названия рода. Тело у многих видов густоопушённое волосками.

Описание для части видов: Передние крылья в подкраевом поле без тёмного трапециевидного пятна на костальном крае. Внутренняя и внешняя части среднего поля не темнее, чем его средняя часть. Гениталии самца: вальвы, если асимметричны, то не так резко: отростки имеются на обоих гарпах, и не несут многочисленных шипиков, нередко округлены на вершине. Ункус, как правило, серповидный, заострённый. Гениталии самки: копулятивная сумка без ряда склеротизированных рубцов.

Описание для части видов: На передних крыльях внешняя перевязь зубчатая, с остроугольным изломом напротив почковидного пятна, в костальный край упирается на его уровне. У вершин передних крыльев нет контрастных, тёмных, хорошо очерченных пятен или штрихов, отходящих от вершин. Задние крылья нередко жёлтые, оранжевые, красные, голубые или белые с чёрными перевязями или чёрные с белыми пятнами, реже более или менее одноцветные, неяркие. Гениталии самца: вальва симметричная или асимметричная. На каждой гарпе по одному отростку. Ункус, как правило, заострённый. Гениталии самки: копулятивная сумка не скульптирована или со слабо выраженной скульптурой.

Биология 
Большинство видов встречается в лесной зоне и на участках лесной растительности. Оседлые виды. Развивается одно поколение в год. Лёт бабочек с середины июля до сентября. Часто привлекаются на бродящий сок деревьев и искусственные источники света. Зимуют яйца. Стадия гусеницы с мая до июня. Питаются на различных породах плодовых и диких деревьев. Окукливание в почве в плетённом коконе.

Виды

Примечания

Ссылки 

 Catocala
 Ленточницы рода Catocala sensu lato фауны России

 
Роды чешуекрылых